Wehrle peut faire référence à :
 Ann E. Wehrle (1956-), astronome  ;
 Vincent Wehrle (1855-1941), prélat catholique suisse ;
 Juliette Dubufe-Wehrlé (1879-1918), peintre et sculptrice française ;
 Hermann Josef Wehrle (1899-1944), prêtre et résistant allemand ;
 Paul Wehrle (1940), prélat catholique allemand.

Patronyme alsacien
Patronyme suisse
Patronyme allemand